Mussjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mussjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (2,84 km²)
Mussjön, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun,  (10,7 ha)
Mussjön (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (10,6 ha)
Mussjön (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (1,33 km²)
Mussjön, Krokoms kommun, sjö i Offerdals socken, Krokoms kommun, 
Mussjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (21,8 ha)
Mussjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (2,9 ha)

Se även
Hiirijärvi
Mustjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn